Серге́й Миха́йлович Никола́ев:
 Николаев, Сергей Михайлович (1898—1989) — главный конструктор артиллерийских приборов, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Николаев, Сергей Михайлович (род. 1988) — российский шоссейный велогонщик.